Czereszowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Czereszowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Ruse
 Czereszowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Smolan